Самбуев — фамилия; имеет женскую форму Самбуева.
 Самбуев, Батор (род. 1980) — канадский шахматист, гроссмейстер.
 Самбуев, Мэлс Жамьянович (1940—1981) — советский бурятский поэт.